Бугалу (жанр), у 1960-х
 Boogaloo, альбом, 1998
 ; термін «бугалу» для учасників цього руху має значення «друга Громадянська війна в США»

Джерела 

 Кто такие «Бугалу» и как они связаны с протестами в США?  // June 19, 2020. Роберт Эванс и Джейсон Уилсон
 What is the ‘Boogaloo’ movement?  // 5 Jun 2020
 THE CHAOS AGENTS  It started as an internet meme. Then waves of political unrest gave adherents of the Boogaloo a chance to test their theories about the collapse of American society // By Leah Sottile. Illustrations by Tomer Hanuka. NYT, August 19, 2020
 George Floyd protests: Who are Boogaloo Bois, antifa and Proud Boys?  // By Shayan Sardarizadeh and Mike Wendling. BBC Monitoring and BBC Trending. 17 June 2020
 The boogaloo movement is gaining momentum. Who are the boogaloo 'bois' and what do they want?  // Khrysgiana Pineda